UHL – Ukraińska Hokejowa Liga
 UHL – United Hockey League